«Ферма „Мадбаунд“» () — американская историческая драма режиссёра Ди Рис, основанная на романе Хиллари Джордан «Мадбаунд». Премьера фильма состоялась на Кинофестивале Сандэнс 21 января 2017 года. В кинотеатрах был выпущен в ограниченный прокат 17 ноября 2017 года.

Сюжет 
Фильм рассказывает о семье, которая в 1946 году из Мемфиса переезжает на хлопковую ферму, удалённую в сельской местности в дельте Миссисипи, и пытается справиться с многочисленными проблемами, включая расизм и возвращение родственника по окончании Второй мировой войны, который болезненно адаптируется к жизни дома.

В ролях 
 Кэри Маллиган — Лора Макаллан
 Гаррет Хедлунд — Джейми Макаллан
 Джейсон Кларк — Генри Макаллан
 Джейсон Митчелл — Ронсел Джексон
 Мэри Джей Блайдж — Флоренс Джексон
 Джонатан Бэнкс — Паппи Макаллан
 Роб Морган — Хэп Джексон
 Келвин Харрисон младший — Викс
 Клаудио Лэниадо — доктор Перлман
 Кеннеди Деросин — Лили Мэй Джексон

Критика 
Фильм получил признание кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 97% на основе 197 рецензий со средним баллом 8,4 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 85 из 100 на основе 43 рецензий критиков, что соответствует статусу «всеобщее признание».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Рецензии
 
 
 
 
 
 
 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Исторические фильмы США
Оригинальные фильмы Netflix
Фильмы Ди Рис